Joe Turner est le nom de deux musiciens de jazz :
 Joe Turner (1907-1990), un pianiste ;
 Big Joe Turner (1911-1985), un chanteur de blues.